Muráň – miejscowość na Słowacji
 Muráň – rzeka na Słowacji, dopływ Sajó
 Murań (Muráň) – szczyt w Tatrach Bielskich
 Muráň – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji